Bupleurum vapincense är en flockblommig växtart som beskrevs av Dominique Villars. Bupleurum vapincense ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
vapincense